Municipio de Osage puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Osage (condado de Carroll, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Osage (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Osage (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Osage (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Osage (condado de Allen, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Osage (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Osage (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Osage (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de Osage (condado de Miami, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Osage (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Osage (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Osage (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Osage (condado de Cole, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cole.
 Municipio de Osage (condado de Crawford, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Osage (condado de Dent, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dent.
 Municipio de Osage (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Osage (condado de Laclede, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Laclede.
 Municipio de Osage (condado de Miller, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Miller.
 Municipio de Osage (condado de Morgan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Osage (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Osage (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.